Ženská dvouhra Thailand Open 2019 probíhala na přelomu ledna a února 2019. Do singlové soutěže huahinského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu z naposledy předtím konaného ročníku 2017 byla švýcarská tenistka Belinda Bencicová, která zvolila start na paralelně hraném St. Petersburg Ladies Trophy.

Vítězkou se stala osmá nasazená Ukrajinka Dajana Jastremská, jež ve finále zdolala australskou turnajovou šestku Ajlu Tomljanovićovou po třísetovém průběhu 6–2, 2–6 a 7–6. Australanka přitom v rozhodující sadě vedla již 5–2 na gamy a dvakrát šla podávat na vítězství. Přesto nezvládla ani své čtvrté kariérní finále. Naopak 18letá Jastremská si v probíhající sezóně připsala premiérové turnajové vítězství, které po Hong Kong Open 2018 představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Bodový zisk přinesl Ukrajince posun o třináct příček výše na nové kariérní maximum, 34. místo žebříčku WTA.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Thailand Open (Hua Hin)
WTA Tour 2019